Pieter Jelles, een voornaam met patroniem
Pieter Jelles Troelstra
Piter Jelles (scholengemeenschap)
Piter Jellespriis (literair)